Az AMC jelentései:
 American Motors Corporation egykori amerikai autógyártó cég
 AMC más néven American Movie Classics, egy amerikai kábeltelevízió csatorna
 AMC Airlines egy egyiptomi légitársaság
 AMC Theatres az egyik legnagyobb észak-amerikai filmszínház lánc